In Brussel staan twee musea gewijd aan René Magritte:

 Magrittemuseum (Esseghemstraat), gevestigd in een oude woning van Magritte.
 Musée Magritte Museum, in 2009 geopend aan het Koningsplein.